Carro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Carro, kommun, Ligurien, Provincia di La Spezia,

Mexiko 

 Villa González Ortega (ort), Zacatecas, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar